Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Audacious (Смелый). Еще один планировался, но был переименован до спуска на воду:

 HMS Audacious — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1785 году; отправлен на слом в 1815 году.
 HMS Audacious — броненосец типа Audacious; спущен на воду в 1869 году; преобразован в плавучий склад в 1902 году; продан на слом в 1927 году.
 HMS Audacious — линкор-дредноут типа Кинг Джордж V; спущен на воду в 1912 году; подорвался на мине в октябре 1914 года.
 Audacious — грузовой лайнер; спущен на воду в 1897 году как SS Montcalm; несколько раз был переименован; носил название HMS Audacious в 1914-1916 годах.
 HMS Audacious — авианисец типа Одейшес; изначально назывался HMS Audacious, но был переименован 21 января 1946 года, за два месяца до его спуска на воду 19 марта 1946 года.
 HMS Audacious — атомная подводная лодка типа Астьют; заложена в 2009 году; на июль 2013 года находится в стадии строительства.